L'Open de Manchester masculin 2020 est l'édition masculine de l'Open de Manchester de squash qui se déroule du 16 au  à Manchester. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Silver et il est doté de  de prix. À l'origine, le tournoi devait avoir lieu en mai 2020 dans le cadre du PSA World Tour 2019/20, mais il a été reporté en raison de la Pandémie de Covid-19 au Royaume-Uni.

C'est la première édition masculine du tournoi, l'année précédente n'ayant vu qu'une édition féminine.
Le tableau est composé de 32 participants dont une wild card Patrick Rooney.

Le quart de finale voit la revanche des derniers championnats du monde entre Tarek Momen et Paul Coll avec ce dernier qui prend sa revanche. En finale, le  mondial Mohamed El Shorbagy s'impose face à Karim Abdel Gawad.

Dotation et points 
En 2020, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Manchester de squash
 Saison 2020-2021 de la PSA
 Open de Manchester féminin de squash 2020

Liens externes 
 Page PSA

Sport en Angleterre en 2020
masculin 2020
Squash en 2020
Sport en septembre 2020